Coda di Volpe – vitigno a bacca bianca e a bacca rossa
 Irpinia Coda di Volpe – vino DOC della Provincia di Avellino
 Sannio Coda di Volpe – vino DOC della Provincia di Benevento
 Taburno Coda di Volpe – vino DOC della Provincia di Benevento